Piotr II Orseolo – doża Wenecji 991-1009
 Piotr II (zm. 1173) – maronicki patriarcha Antiochii 1154-1173
 Piotr II Asen (zm. 1197) – car Bułgarii 1186-1188, 1196-1197
 Piotr II Katolicki (1174/76-1213) – król Aragonii 1196-1213
 Piotr II Sabaudzki (1203-1268) – hrabia Sabaudii 1263-1268
 Piotr II de Courtenay (zm. 1219) – cesarz łaciński 1216-1217
 Piotr II (1304-1342) – król Sycylii 1337-1342
 Piotr II de Burbon-La Marche (1342-1362) – hrabia La Marche 1362
 Piotr II (1354/57-1382) – król Cypru 1369-1382
 Piotr II Muszatowicz (zm. 1449) – hospodar Mołdawii 1444-1449
 Piotr II Bretoński (1418-1457) – książę Bretanii 1450-1457
 Piotr II de Burbon (1438-1503) – książę Burbonii 1488-1503
 Piotr II Kolczyk (zm. 1590) – hospodar wołoski 1583-1585
 Piotr II (1648-1706) – król Portugalii 1683-1706
 Piotr II Romanow (1715-1730) – cesarz Rosji 1727-1730
 Piotr II Petrowić-Niegosz (1813-1851) – władyka Czarnogóry 1830-1831
 Piotr II (1825-1891) – cesarz Brazylii 1831-1889
 Piotr II Karadziordziewić (1923-1970) – król Jugosławii 1934-1945
 Piotr II (1934-2011) – papież Kościoła Palmariańskiego 2005-2011